Влади́мир Генна́дьевич Чеснако́в (; ) — украинский футболист, защитник клуба «Ворскла».

Биография 

Первые шаги в футболе Владимир Чеснаков начал в клубе «Глобино» из Полтавской области. После восьмого класса общеобразовательной школы Владимир переехал в областной центр из родного Глобино, и заканчивал спортивный интернат. Сейчас учится в Полтавском педагогическом университете. В соревнованиях под эгидой ДЮФЛУ провёл 66 матчей, забил 6 мячей.

С февраля 2006 года выступает за клуб «Ворскла». В чемпионате Украины дебютировал 19 октября 2007 года в матче «Металлург» Донецк — «Ворскла» (0:0).

Играл в молодёжной сборной Украины. Дебют в молодёжной сборной состоялся 5 февраля 2008 года в матче против Швеции.

13 июня 2020 года установил новый рекорд клуба по количеству матчей, сыгранных за клуб в Премьер-лиге. Владимир сыграл 293 матч, тем самым побив рекорд Арменда Далку (292 игры). В октябре 2020 года провёл 300-й матч в УПЛ тем самым вступив в символический клуб игроков которые сыграли в УПЛ больше 300 матчей.

Достижения 
 Обладатель Кубка Украины: 2008/09
 Финалист Кубка Украины: 2019/20
 Бронзовый призёр чемпионата Украины: 2017/18

Статистика выступлений

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Ворскла»
 

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Ворскла»